Tylkówek – właśc. Tylkówko, wieś w Polsce
 Tylkówek – jezioro w Polsce